Dmitrijev () může být:

příjmení
 Darja Dmitrijevová, více osob téhož jména a příjmení
 Ivan Ivanovič Dmitrijev (1760–1837), ruský básník
 Maxim Petrovič Dmitrijev (1858–1948), ruský fotograf
 Roman Dmitrijev (1949–2010), ruský zápasník
 Sergej Dmitrijev (1964-2022), ruský fotbalista
 Sergej Dmitrijev (politik) (* 1959), litevský politik

zeměpisný název
 Dmitrijev-Lgovskij, město v Rusku

Ruská příjmení